Henry Rodríguez peut désigner :
 Henry Rodríguez (1967-), voltigeur de baseball né en République dominicaine et surnommé Oh Henry ;
 Henry Rodríguez (1987-), lanceur vénézuélien de baseball ;
 Henry Rodríguez (1990-), joueur de deuxième base vénézuélien de baseball.

Voir aussi 
  (1920-2003), joueur cubain de baseball surnommé Henry